Elverton ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elverton (Tennessee), im Roane County
 Elverton (West Virginia), im Fayette County

Sonstiges:
 Elverton Branch, Fließgewässer im Roane County, Tennessee